De Vico és un petit cràter d'impacte que es troba a la part sud-oest de la Lluna, al sud del cràter Sirsalis, i amb Crüger a l'oest-nord-oest. De Vico és un element circular, en forma de bol, amb una plataforma petita i plana al punt mitjà. Al nord-oest apareixen les restes del cràter inundat de lava De Vico T. Més enllà s'hi troba el sistema d'esquerdes denominat Rimae Sirsalis que segueix una trajectòria cap al nord-est més enllà de la vora de Sirsalis.

Cràters satèl·lit 
Per convenció, aquests elements són identificats en els mapes lunars posant la lletra en el costat del punt mitjà del cràter que està més prop de De Vico.

Referències

Vegeu també 
 Llista de cràters lunars
 Selenografia

Enllaços externs 

 Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon

Quadrangle LQ18
Cràters de la Lluna